

Пястовиці — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Пястовиці — село в гміні Месьцисько Вонґровецького повіту Великопольського воєводства